Fåögonkrypare (Henicopidae) är en familj av mångfotingar. Fåögonkrypare ingår i ordningen stenkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Henicopidae 122 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stenkrypare